Artykuł dotyczący sezonu 1991 Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców 

1991 w sportach motorowych
1991